Die Abkürzung FSJ steht für:
 Fallschirmjäger
 Franziskanerinnen vom hl. Josef
 Freiwilliges Soziales Jahr
 Förderkreis Schul- und Jugendfahrten
 Freie Sozialistische Jugend
 Fudbalski savez Jugoslavije, Fußballverband Jugoslawiens

Abkürzung